Onderdistrict in Indonesië
 Paninggaran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Paninggaran (Paninggaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Paninggaran (Darma), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java